Gabriel Xavier (ur. 15 lipca 1993 w São Paulo) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera piłkarska 
Od 2013 roku występował w Portuguesa, Cruzeiro EC, Sport Recife, EC Vitória i Nagoya Grampus.

Bibliografia 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Associação Portuguesa de Desportos
Piłkarze Cruzeiro EC
Piłkarze Sport Club do Recife
Piłkarze EC Vitória
Piłkarze Nagoya Grampus
Ludzie urodzeni w São Paulo
Urodzeni w 1993